Чемпионат Эстонии по русским шашкам среди мужчин 2014 прошёл с 23 по 26 января по швейцарской системе в 7 туров.  В нём приняли участие 12 спортсменов. Контроль времени — 45 минут на партию + 30 секунд на ход. Средний рейтинг турнира 2398. Чемпионом страны в очередной раз стал Арно Уутма.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата

2014 год в шашках